Укио Катаяма  (Ukyo Katayama) е пилот от Формула 1. Роден е на 23 май 1963 година в Токио, Япония.

След напускането на Формула 1, участва в различни автомобилни серии. През 2002 участва в Рали „Париж — Дакар“ зад волана на Нисан 4х4.

Кариера във Формула 1 
В кариерата си във Формула 1 достига един път до 6-о място. Има и 61 отпадания.

Тимове 
През годините е бил пилот на:
 Ларус – 16 старта – 1992
 Тирел – 64 старта – 1993 – 1996
 Минарди – 17 старта – 1997

Резултати от Формула 1 

Японски пилоти от Формула 1
Родени в Токио